Эрмосильо () — испанская фамилия и топоним:

 Эрмосильо — город на северо-западе Мексики, административный центр штата Сонора.
 Эрмосильо — гражданский и военный аэропорт, расположенный в городе Эрмосильо.
 Эрмосильо, Карлос (род. 1964) — мексиканский футболист, нападающий.
 Эрмосильо, Хайме Умберто (1942—2020) — мексиканский режиссёр, продюсер и сценарист.